Riuttasaari kan syfta på följande platser:

Finland 
 Riuttasaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,41, long 25,53), 
 Riuttasaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,40, long 26,01), 
 Riuttasaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,33, long 26,21), 
 Riuttasaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,45, long 26,06), 
 Riuttasaari (ö i Kajanaland), 
 Riuttasaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,14, long 23,78), 
 Riuttasaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,13, long 23,90), 
 Riuttasaari (ö i Mellersta Österbotten), Kaustby, 
 Riuttasaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, lat 62,91, long 25,99), 
 Riuttasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,99, long 26,93), 
 Riuttasaari (ö i Norra Savolax), Inre Savolax, 
 Riuttasaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, lat 63,35, long 25,08), 
 Riuttasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,47, long 27,40), 
 Riuttasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,51, long 27,60), 
 Riuttasaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa, lat 61,80, long 25,74), 
 Riuttasaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa, lat 61,65, long 26,12), 
 Riuttasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,40, long 27,98), 
 Riuttasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,46, long 28,26), 
 Riuttasaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,32, long 26,13), 
 Riuttasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,93, long 27,16), 
 Riuttasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,00, long 27,07), 
 Riuttasaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, lat 63,03, long 25,52), 

Robotskapade Finlandförgreningar